Il patto (The Holcroft Covenant) – romanzo di Robert Ludlum del 1978
Il patto (Pregnancy Pact) – film per la televisione del 2010 diretto da Rosemary Rodriguez
Il patto (Covenant) – episodio della settima stagione di Star Trek: Deep Space Nine